Rafael Advanced Defense Systems ( Рафаэ́ль — Маархо́т Лехима́ Миткадмо́т) — израильская компания, производитель вооружения, входит в четвёрку крупнейших израильских фирм-экспортёров вооружений.

Организация была создана в 1948 году и первоначально имела название HEMED. В дальнейшем, в 1952 году компания получила название EMET. В 1958 году компания получила название RAFAEL.

На начало 21 в. количество сотрудников достигает 6000 человек. Доходы от продаж составили в 2010 году $1,056 млрд, из них чистая прибыль 170 миллионов. Входит в 100 крупнейших оружейных фирм мира, 49 место по рейтингу прибыли от продаж.

Основная область исследований: ракетные и авиационные технологии, системы ПВО, тактическое ракетное оружие.

Продукция, товары и разработки 
 ракетное оружие:
 ракеты класса «воздух-земля» AGM-142 Have Nap;
 ракеты класса «воздух-воздух» «Шафрир»;
 противотанковые ракетные комплексы «SPIKE»,
 зенитно-ракетные комплексы «Spyder» (совместная разработка);
 ручной противотанковый гранатомёт «MATADOR» (совместная разработка)
 беспилотные летательные аппараты «Skylite»
 дистанционно управляемый катер «Protector USV»
 тактическая система ПРО «Железный купол»
 система активной защиты бронетанковой техники ASPRO-A «Trophy»
 лазерная система ПРО Железный луч

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Государственные компании Израиля
Военно-промышленные компании Израиля
Производители вооружений